Илюшка (Иоль) — река в России, протекает по Таштагольскому району Кемеровской области. Устье реки находится в 28 км от устья реки Анзас по правому берегу. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Анзаса
Реки Таштагольского района